Cozmești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cozmești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Cozmești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Cozmești (Stolniceni-Prăjescu), Dorf im Kreis Iași